Division III i fotboll 1984 var 1984 års säsong av Division III. Serien bestod av tolv serier med tolv lag i vardera serie. Seriesegrarna gick vidare till kvalspel om sex platser i division II 1985. De tre sämst placerade lagen i respektive division III-serie nedlfyttades till division IV nästkommande säsong.

Serier

Norra Norrland

N1: Sammanslagning inför säsongen av Gammelstads IF och Notvikens IK.

Mellersta Norrland

Södra Norrland

N1: Hudiksvalls IF sammanslogs efter säsongen med Iggesunds IK i Iggesund/HIF.

Norra Svealand

Östra Svealand

Västra Svealand

Nordöstra Götaland

Nordvästra Götaland

Mellersta Götaland

Sydvästra Götaland

Sydöstra Götaland

Skåne

Kvalspel till division II

|}

Källor
Tabeller säsongen 1984

Fotboll i Sverige 1984
1984
Fotbollssäsongen 1984